Johann Heinrich Schmedding ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Heinrich Schmedding (Rechtswissenschaftler) (1774–1846), deutscher Rechtswissenschaftler, preußischer Verwaltungsbeamter und Hochschullehrer
 Johann Heinrich Schmedding (Baurat) (1849–1921), Baurat und Altertumsforscher